En spole kan være:
En elektrisk spole, som er en elektronik komponent.
En filmspole.
En sytrådsspole.